(1926-2016), homme d'affaires allemand ;
Frédéric Engelhorn (1821-1902), industriel allemand ;
Karl Heinz Engelhorn (1905-1944), officier allemand.
Homonymie de patronyme germanique